Веселий Поді́л —  село в Україні,у Золотоніському районі Черкаської області, підпорядковане Чорнобаївській селищній громаді. У селі мешкає 118 людей.

Посилання 

 Погода в селі Веселий Поділ

Села Черкаської області